Älvkarleby kan syfta på:

 Älvkarleby kommun – en kommun i Uppsala län 1971–
 Älvkarleby socken – en socken i Uppland
 Älvkarleby landskommun – en tidigare kommun i Uppsala län 1863–1970
 Älvkarleby församling – en tidigare församling i Uppsala stift –2006
 Älvkarleby kyrka – en kyrkobyggnad i Uppsala stift
 Älvkarleby – en tätort i Älvkarleby kommun
 Älvkarleby distrikt – ett distrikt i Älvkarleby kommun och Uppsala län 2016–
 Älvkarleby kraftverk – ett vattenkraftverk i Älvkarleby